Пи́мен е мъжко име. Името произхожда от гръцката дума ποιμήν (пимин) и означава пастир. Името е по-разпространено като духовно име сред духовенството в източноправославните страни.

 Пимен Велики (около 340–около 450) – християнски светец;
 Пимен Европейски (р. 1971) – духовник на Македонската православна църква;

Български духовници 
 Пимен Зографски (около 1540-120) — зограф, храмостроител и книжовник, светец;
 Пимен Неврокопски (1906-1999) — православен духовник, неврокопски митрополит;

Руски духовници 
 Пимен Московски (1910-1990) – патриарх на Москва и цяла Русия;
 Пимен Киевски (XIV век – 1389) – епископ на Руската църква, митрополит Киевски и всички Руси;
 Пимен Новгородски (?—1571) – архиепископ Новгородски, светец;
 Пимен Хмелевски (1923–1993) – епископ на Руската православна църква, архиепископ Саратовски и Волски;
 Пимен (Белоликов) (1879-1918) – епископ на Руската православна църква, епископ Семиреченски и Верненски;

Мъжки имена